Marcus Davenport, né le  à San Antonio, est un joueur américain de football américain.

Defensive end, il est sélectionné à la  de la draft 2018 de la National Football League (NFL) par les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Statistiques 

| 2018 || Saints || 13 || 22 || 12 || 10 || 4,5 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1996
Naissance à San Antonio
Joueur américain de football américain
Defensive end
Joueur de football américain des Roadrunners de l'UTSA
Choix de draft des Saints de La Nouvelle-Orléans
Joueur des Saints de La Nouvelle-Orléans